Платон Никитич Абалдуев (около 1730—1788) — генерал-майор, герой войны против польских конфедератов.

Биография 
В военную службу вступил в 1748 году, служил по армейской кавалерии.

В 1766 году Абалдуев был назначен полковником Нарвского карабинерного полка и с 1768 года он воевал против польских конфедератов.

12 апреля 1773 года произведён в генерал-майоры. С 1775 года Абалдуев состоял при Московской дивизии и присутствовал в военной конторе в Москве, в конце 1776 года вышел в отставку.

Умер в 1788 году.

Награды 
14 июля 1772 года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 157 по кавалерскому списку Судравского и № 185 по списку Григоровича — Степанова):

Источники

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники войны против барских конфедератов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса